O termo veronês pode referir-se a:

Veronês - gentílico usado para designar algo ou alguém relacionado à cidade italiana de Verona.
Veronês - nome comumente usado para referir-se ao pintor Paolo Veronese.

Desambiguação